Ел Дивисадеро има више значења:

 Ел Дивисадеро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дивисадеро (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Дивисадеро (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дивисадеро (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дивисадеро (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дивисадеро, Кристобал Гарсија (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дивисадеро, Хаиме Лопез (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дивисадеро (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дивисадеро (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дивисадеро (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Дивисадеро (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дивисадеро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Дивисадеро (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Дивисадеро (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дивисадеро (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дивисадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дивисадеро (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дивисадеро (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дивисадеро (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дивисадеро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дивисадеро, Ригоберто Салинас (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дивисадеро (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дивисадеро (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Дивисадеро, Ла Гара (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дивисадеро (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дивисадеро (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дивисадеро (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Дивисадеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дивисадеро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дивисадеро (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дивисадеро (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дивисадеро, Ел Меските Куате (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дивисадеро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дивисадеро (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дивисадеро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро, Антонио Медина (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дивисадеро (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Дивисадеро, Хосе Антонио Морено Ваљехо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику